L'Associazione nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario (in acronimo ANDISU) è un'associazione italiana. L'ente, istituito nel 1997 con sede a Genova, riunisce gli organismi per il Diritto allo studio operanti nelle università in Italia.

Storia 
Preceduto da una serie di incontri preparatori, l'Associazione nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario (ANDISU) nasce ufficialmente a Torino nel gennaio 1997 e si consolida gradualmente fino ad ottenere l'adesione della stragrande maggioranza degli organismi per il Diritto allo Studio Universitario.

Come si potrà constatare dallo Statuto, gli scopi principali dell'Associazione, oltre a promuovere e mantenere contatti tra gli organismi per il DSU, si prefiggono di collaborare anche con le Regioni, le Università ed il MIUR al fine di realizzare un più efficace coordinamento nelle attività di programmazione e di indirizzo, nonché nell'uso delle risorse disponibili, volto a rimuovere gli ostacoli per il pieno accesso agli studi universitari.

Queste marcate, e in parte nuove, forme di attenzione tendenti a realizzare ampiamente il dettato costituzionale non debbono certo meravigliare poiché è ormai acquisito che il concetto di Diritto allo Studio Universitario e la gamma dei servizi che lo caratterizzano si sono andati evolvendo ed arricchendo, specie nel corso degli ultimi anni.

Con i suoi incontri periodici e con le varie iniziative promosse, l'ANDISU vuole qualificarsi quale strumento di approfondimento e di crescita per i propri associati, ma intende in pari tempo aprirsi al dialogo ed al confronto con le varie componenti interessate al DSU ed individuare così le modalità più efficaci per realizzare operativamente e con la concretezza che merita, il passaggio più volte auspicato dal Diritto allo Studio al Diritto a studiare bene e con successo.

Organizzazione 
Gli organi dell'Agenzia sono il presidente, il segretario generale, il comitato esecutivo.

Voci correlate
 Costituzione della Repubblica Italiana
 Conferenza dei rettori delle università italiane
 Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari
 Consiglio Universitario Nazionale
 Diritto allo studio
 Diritto allo studio in Italia
 European Council for Student Affairs
 Riforma Gentile
 Statuto dei Lavoratori

Università
Diritto italiano
Leggi dello stato italiano
Università in Italia